Кардиналы, возведённые Папой римским Львом XIII — 147 прелатов были возведены в сан кардинала на двадцати семи Консисториях за 25 лет понтификата Льва XIII. В период понтификата Льва XIII имело место возведение в сан кардинала второго представителя Северной Америки — кардинала Джеймса Гиббонса, архиепископа Балтимора, а также представителя Африки — архиепископа Алжира Шарля Лавижери.

Самой большой консисторией, была Консистория от 16 января 1893 года, на которой было назначено шестнадцать кардиналов.

Консистория от 12 мая 1879 года 
 Фридрих Эгон фон Фюрстенберг, архиепископ Оломоуца (Австро-Венгрия);
 Флориан-Жюль-Феликс Депре, архиепископ Тулузы и Нарбонна (Франция);
 Лайош Хайнальд, архиепископ Калочи-Бача (Австро-Венгрия);
 Луи-Эдуар-Франсуа-Дезире Пье, епископ Пуатье (Франция);
 Америку Феррейра душ Сантуш Силва, епископ Порту (Португалия);
 Гаэтано Алимонда, епископ Альбенги (Италия);
 Джузеппе Печчи, вице-библиотекарь Ватиканской Апостольской Библиотеки (Италия);
 Джон Генри Ньюмен, Orat. (Великобритания);
 Йозеф Хергенрётер, префект Папского Дома (Германия);
 Томмазо Мария Дзильяра, O.P., ректор Колледжа святого Фомы делла Минерва (Италия).

Консистория от 19 сентября 1879 года 
 Пьер Франческо Мелья, апостольский нунций во Франции (Италия);
 Джакомо Каттани, апостольский нунций в Испании (Италия);
 Лодовико Якобини, апостольский нунций в Австро-Венгрии (Италия);
 Доменико Сангуиньи, апостольский нунций в Португалии (Италия).

Консистория от 13 декабря 1880 года 
 Андон Бедрос IX Хассун, патриарх Киликии армян (Османская империя);
 Карло Лауренци (Италия);
 Франческо Риччи Параччани, префект Папского Дома (Италия);
 Пьетро Лазаньи (Италия).

Консистория от 27 марта 1882 года 
 Доменико Агостини, патриарх Венеции (Италия);
 Шарль-Мартиаль-Аллеман Лавижери, M.Afr., архиепископ Алжира (Алжир);
 Хоакин Льюк-и-Гарриха, O.C.D., архиепископ Севильи (Испания);
 Эдуард Маккейб, архиепископ Дублина (Ирландия);
 Анджело Якобини, асессор Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Италия).

Консистория от 25 сентября 1882 года 
 Анджело Бьянки, апостольский нунций в Испании (Италия);
 Влодзимеж Чацкий, апостольский нунций во Франции (Польша);

Консистория от 24 марта 1884 года 
 Жозе Себаштьян де Алмейда Нету, O.F.M.Disc., патриарх Лиссабона (Португалия);
 Гульельмо Санфеличе д’Аквавелла, O.S.B.Cas., архиепископ Неаполя (Италия).

Консистория от 10 ноября 1884 года 
 Микеланджело Челезия, O.S.B.Cas., архиепископ Палермо (Италия);
 Антолин Монескильо-и-Висо, архиепископ Валенсии (Испания);
 Гульельмо Массайя, O.F.M.Cap., титулярный архиепископ Страурополиса (Италия);
 Целестин Йозеф Гангльбауэр, O.S.B., архиепископ Вены (Австро-Венгрия);
 Сеферино Гонсалес-и-Диас Туньон, O.P., архиепископ Севильи (Испания);
 Кармине Гори-Мерози, секретарь Священной Консисторской Конгрегации и Священной Коллегии Кардиналов (Италия);
 Иньяцио Мазотти, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Италия);
 Исидоро Верга, секретарь Священной Конгрегации Собора (Италия).

Консистория от 27 июля 1885 года 
 Пауль Лудольф Мельхерс, бывший архиепископ Кёльна (Германия);
 Альфонсо Капечелатро ди Кастельпагано, Orat., архиепископ Капуи (Италия);
 Франческо Баттальини, архиепископ Болоньи (Италия);
 Фрэнсис Патрик Моран, архиепископ Сиднея (Австралия);
 Плачидо Мария Скьяффино, O.S.B.Oliv., секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Италия);
 Карло Кристофори, генеральный аудитор Апостольской Палаты (Италия).

Консистория от 7 июня 1886 года 
 Виктор-Феликс Бернаду, архиепископ Санса (Франция);
 Эльзеар-Александр Ташро, архиепископ Квебека (Канада);
 Бенуа-Мари Ланженьё, архиепископ Реймса (Франция);
 Джеймс Гиббонс, архиепископ Балтимора (США);
 Шарль-Филипп Пляс, архиепископ Ренна (Франция);
 Аугусто Теодоли, префект Папского Дома (Италия);
 Камилло Маццелла, S.J. (Италия).

Консистория от 14 марта 1887 года 
 Серафино Ваннутелли, апостольский нунций в Австро-Венгрии (Италия);
 Гаэтано Алоизи Мазелла, бывший апостольский нунций в Португалии, каноник патриаршей Латеранской базилики (Италия);
 Луиджи Джордани, архиепископ Феррары (Италия);
 Камилло Сичилиано ди Ренде, архиепископ Беневенто (Италия);
 Мариано Рамполла дель Тиндаро, апостольский нунций в Испании (Италия).

Консистория от 23 мая 1887 года 
 Луиджи Паллотти, аудитор Апостольской Палаты (Италия);
 Агостино Бауза, O.P., магистр Священного дворца (Италия).

Консистория от 11 февраля 1889 года 
 Джузеппе Бенедетто Дузмет, O.S.B. Cas., архиепископ Катании (Италия);
 Джузеппе д’Аннибале, асессор Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Италия);
 Луиджи Макки, префект Священного Апостольского дворца (Италия).

Консистория от 24 мая 1889 года 
 Франсуа-Мари-Бенжамен Ришар де ла Вернь, архиепископ Парижа (Франция);
 Жозеф-Альфред Фулон, архиепископ Лиона (Франция);
 Эме-Виктор-Франсуа Гильбер, архиепископ Бордо (Франция);
 Петрус-Ламбертус Госсенс, архиепископ Мехелена (Бельгия);
 Франциск де Паула фон Шёнборн, архиепископ Праги (Австро-Венгрия);
 Акилле Аполлони, вице-камерленго Святой Римской Церкви (Италия);
 Гаэтано де Руджеро, регент Апостольской Канцелярии (Италия).

Консистория от 30 декабря 1889 года 
 Винченцо Ваннутелли, апостольский нунций в Португалии (Италия).

Консистория от 23 июня 1890 года 
 Себастьяно Галеати, архиепископ Равенны (Италия);
 Гаспар Мермийо, епископ Лозанны и Женевы (Швейцария);
 Альбин Дунаевский, князь-епископ Кракова (Австро-Венгрия).

Консистория от 1 июня 1891 года 
 Луиджи Ротелли, апостольский нунций во Франции (Италия);
 Антон Йозеф Груша, архиепископ Вены (Австро-Венгрия).

Консистория от 14 декабря 1891 года 
 Фулько Луиджи Руффо-Шилла, магистр Папского Дома и префект Апостольского дворца (Италия);
 Луиджи Сепьяччи, O.E.S.A., секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Италия).

Консистория от 16 января 1893 года 
 Джузеппе Гуарино, архиепископ Мессины (Италия);
 Марио Моченни, субститут Государственного секретариата Святого Престола (Италия);
 Амилькаре Малагола, архиепископ Фермо (Италия);
 Анджело Ди Пьетро, апостольский нунций в Испании (Италия);
 Бенито Санс-и-Форес, архиепископ Севильи (Испания);
 Гийом-Рене Меньян, архиепископ Тура (Франция);
 Леон-Бенуа-Шарль Тома, архиепископ Руана (Франция);
 Филипп Кременц, архиепископ Кёльна (Германия);
 Иньяцио Персико, O.F.M.Cap., секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Италия);
 Луиджи Галимберти, апостольский нунций в Австро-Венгрии (Италия);
 Майкл Лог, архиепископ Армы (Ирландия);
 Колош Ференц Васари, O.S.B.Hungarica, архиепископ Эстергома (Австро-Венгрия);
 Герберт Вон, архиепископ Вестминстера (Великобритания);.
 Георг фон Копп, князь-епископ Бреслау (Германия);.
 Адольф-Луи-Альбер Перро, Orat., епископ Отёна (Франция);
 Андреас Штайнхубер, S.J. (Германия).

Консистория от 12 июня 1893 года 
 Виктор Леко, архиепископ Бордо (Франция);
 Джузеппе Мария Гранньелло, C.R.S.P., секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Италия);
 Жозеф-Кристиан-Эрнест Бурре, епископ Родеза (Франция);
 Лёринц Шлаух, епископ Надьварада (Австро-Венгрия);
 Джузеппе Сарто, епископ Мантуи (Италия).

Консистория от 18 мая 1894 года 
 Эджидио Маури, O.P., архиепископ Феррары (Италия);
 Кириак Мария Санча-и-Эрвас, архиепископ Валенсии (Испания);
 Доменико Свампа, епископ Форли (Италия);
 Андреа Карло Феррари, епископ Комо (Италия);
 Франческо Сенья, асессор Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Италия).

Консистория от 29 ноября 1895 года 
 Сильвестр Сембратович, греко-католический архиепископ Львова (Австро-Венгрия);
 Франческо Сатолли, апостольский делегат в Соединённых Штатах Америки (Италия);
 Иоганн Евангелист Галлер, архиепископ Зальцбурга (Австро-Венгрия);
 Антонио Мария Каскахарес-и-Асара, архиепископ Вальядолида (Испания);
 Джироламо Мария Готти, O.C.D., бывший апостольский интернунций в Бразилии (Италия);
 Жан-Пьер Буайе, архиепископ Буржа (Франция);
 Акилле Манара, епископ Анконы и Уманы (Италия);
 Сальвадор Касаньяс-и-Пагес, епископ Урхеля (Испания).

Консистория от 22 июня 1896 года 
 Доменико Мария Якобини, апостольский нунций в Португалии (Италия);
 Антонио Альярди, апостольский нунций в Австро-Венгрии (Италия);
 Доменико Феррата, апостольский нунций во Франции (Италия);
 Серафино Кретони, апостольский нунций в Испании (Италия).

Консистория от 30 ноября 1896 года 
 Раффаэле Пьеротти, O.P., магистр Священного дворца (Италия);
 Джузеппе Приско, каноник кафедрального собора Неаполя (Италия).

Консистория от 19 апреля 1897 года 
 Хосе Мария Мартин де Эррера-и-де-ла-Иглесия, архиепископ Сантьяго-де-Компостелы (Испания);
 Пьер-Эктор Кулье, архиепископ Лиона (Франция);
 Гийом-Мари-Жозеф Лабуре, архиепископ Ренна (Франция);
 Гийом-Мари-Ромен Суррьё, архиепископ Руана (Франция).

Консистория от 19 июня 1899 года 
 Джованни Баттиста Казали дель Драго, титулярный латинский патриарх Константинопольский (Италия);
 Франческо ди Паола Кассетта, титулярный латинский патриарх Антиохийский и наместник Рима (Италия);
 Алессандро Санминьятелли Дзабарелла, генеральный аудитор Апостольской Палаты (Италия);
 Дженнаро Портанова, архиепископ Реджо-Калабрии (Италия);
 Джузеппе Франчика-Нава ди Бонтифе, архиепископ Катании (Италия);
 Агостино Часка, O.E.S.A., секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Италия);
 Франсуа-Дезире Матьё, архиепископ Тулузы (Франция);
 Пьетро Респиги, архиепископ Феррары (Италия);
 Агостино Рикельми, архиепископ Турина (Италия);
 Якоб Миссия, архиепископ Гёрца (Австро-Венгрия);
 Луиджи Тромбетта, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Италия);
 Франческо Салезио делла Вольпе, префект Папского Дома (Италия);
 Хосе де Каласанс Вивес-и-Туто, O.F.M.Cap., генеральный дефенитор своего Ордена (Испания).

Консистория от 15 апреля 1901 года 
 Донато Мария Делл’Ольо, архиепископ Беневенто (Италия);
 Себастьяно Мартинелли, O.E.S.A., апостольский делегат в Соединённых Штатах Америки (Италия);
 Казимиро Дженнари, асессор Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Италия);
 Лев Скрбенский из Гржиште, архиепископ Праги (Австро-Венгрия);
 Джулио Боски, архиепископ Феррары (Италия);
 Агостино Гаэтано Рибольди, архиепископ Равенны (Италия);
 Ян Пузына, князь-епископ Кракова (Австро-Венгрия);
 Бартоломео Бачильери, епископ Вероны (Италия);
 Луиджи Трипепи, секретарь Священной Конгрегации Обрядов (Италия);
 Феличе Каваньис, секретарь Священной Конгрегации чрезвычайных церковных дел (Италия).

Консистория от 22 июня 1903 года 
 Карло Ночелла, титулярный латинский патриарх Константинопольский, секретарь Священной Консисторской Конгрегации (Италия);
 Беньямино Кавиккьони, секретарь Священной Конгрегации Собора (Италия);
 Андреа Аюти, апостольский нунций в Португалии (Италия);
 Эмидио Тальяни, апостольский нунций в Австро-Венгрии (Италия);
 Себастьян Эрреро-и-Эспиноса-де-Лос-Монтерос, Orat., архиепископ Валенсии (Испания);
 Иоганн Баптист Качталер, архиепископ Зальцбурга (Австро-Венгрия);
 Антон Хуберт Фишер, архиепископ Кёльна (Германия).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Львом XIII;
 Кардиналы возведённые папой римским Львом XIII;
 Консистория 1879 года (май);
 Консистория 1879 года (сентябрь);
 Консистория 1880 года;
 Консистория 1882 года (март);
 Консистория 1882 года (сентябрь);
 Консистория 1884 года (март);
 Консистория 1884 года (ноябрь);
 Консистория 1885 года;
 Консистория 1886 года;
 Консистория 1887 года (март);
 Консистория 1887 года (май);
 Консистория 1889 года (февраль);
 Консистория 1889 года (май);
 Консистория 1889 года (декабрь);
 Консистория 1890 года;
 Консистория 1891 года (июнь);
 Консистория 1891 года (декабрь);
 Консистория 1893 года (январь);
 Консистория 1893 года (июнь);
 Консистория 1894 года;
 Консистория 1895 года;
 Консистория 1896 года (июнь);
 Консистория 1896 года (ноябрь);
 Консистория 1897 года;
 Консистория 1899 года;
 Консистория 1901 года;
 Консистория 1903 года.

Лев XIII

Лев XIII